Гранха Сан Карлос има више значења:

 Гранха Сан Карлос (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Сан Карлос (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Карлос (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику